Piccardi ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Piccardi (1895–1972), italienischer Chemiker

Siehe auch:
 Picardi